Steyr 1500A — марка грузовых и военных автомобилей, выпускавшихся в различных модификациях заводами Steyr-Daimler-Puch, Wanderer  в период с 1941 по 1944 год.

Конструкция 
Двухосный полноприводный грузовик с рамой коробчатого профиля. Передний привод отключаемый. Передняя подвеска независимая, на продольных торсионах и одинарных верхних поперечных рычагах. Задняя — жёсткий мост на продольных полуэллиптических рессорах. Тормозная система гидравлическая на все четыре колеса. Трансмиссия - четырёхступенчатая коробка передач с сухим однодисковым сцеплением. Главная передача 3,89. Двигатель Steyr V8-365I, карбюраторный, 8-цилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения, мощность 85 л.с.

Модификации 
Существовало две основные модификации: 1500A/01 и 1500A/02, соответственно ранняя и поздняя модель. Выпуск модификации 1500A/02 был освоен в 1942 году на заводе входившей в союз Auto Union фирмы Wanderer в  (Саксония).

Основной объём производства составляли полуторатонные грузовые автомобили. Также на базе Steyr 1500A выпускался пожарный автомобиль и различные военные модификации для германской армии.

Некоторые военные модификации 

 Kzf 12 — средний транспортный автомобиль повышенной проходимости с турелью для лёгкого противотанкового или полевого орудия.
 Kzf 15 — многоцелевой средний транспортный автомобиль повышенной проходимости.
 Kzf 21 — тяжёлый командный автомобиль повышенной проходимости.
 Kzf 31 — санитарный автомобиль повышенной проходимости.
 Kzf 70 — пассажирский автомобиль повышенной проходимости.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Грузовые автомобили
Автомобили 1940-х годов
Автомобили Второй мировой войны